Por Vittorio Emanuele (Vítor Emanuel ou Vítor Manuel) pode estar à procura de:
 Vítor Emanuel I da Sardenha, rei da Sardenha de 1802 a 1821
 Vítor Emanuel II da Itália, rei da Sardenha de 1849 a 1861 e rei da Itália de 1861 a 1878
 Vítor Emanuel III da Itália, rei da Itália de 1900 a 1946
 Vítor Emanuel, Príncipe de Nápoles, reivindicante do trono italiano
 Vittorio Emanuele, uma estação do Metrô de Roma
 Vittorio Emanuele Orlando, primeiro-ministro da Itália de 1917 a 1919
 Vittorio Emanuele, navio couraçado da Marinha Real Italiana pertencente à [[Classe Regina Elena|Classe Regina Elena]]

Desambiguação